El Carmen kan syfta på:

Argentina 

 El Carmen kommun, Argentina, Jujuy, 
 El Carmen, Argentina, Jujuy,

Chile 

 El Carmen kommun, Chile, Provincia de Ñuble,

Colombia 

 El Carmen de Bolívar kommun, 
 El Carmen de Bolívar (ort), 
 El Carmen kommun, Colombia, 
 El Carmen, Norte de Santander, 
 El Carmen de Chucurí – kommun, 
 El Carmen, Santander – ort, 
 El Carmen, Chocó – ort,

Mexiko 

 El Carmen de los Elizondo, ort, Nuevo León, Linares, 
 El Carmen, Tamaulipas, Tula, 
 Hacienda del Carmen, Oaxaca, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 
 Villa de El Carmen Tequexquitla, ort, Tlaxcala, El Carmen Tequexquitla, 
 El Carmen, Tenancingo, 
 El Carmen, San Marcos, 
 Llano del Carmen, San Luis Potosí, Villa Hidalgo, 
 El Carmen, Huetamo, 
 El Carmen, Victoria, 
 El Carmen kommun, Mexiko, 
 El Carmen, Reforma, 
 El Carmen, Chilchotla, 
 El Carmen, San Luis Acatlán, 
 El Carmen, Villa Guerrero, 
 El Carmen, Cacahoatán, 
 El Carmen, Jalpa de Méndez, 
 El Carmen, Pinos, 
 El Carmen, Santa Inés del Monte, 
 El Carmen, Salamanca, 
 El Carmen, Huiramba, 
 El Carmen, Salvador Escalante, 
 El Carmen, Chiapilla, 
 El Carmen, Aguascalientes, Tepezalá, 
 El Carmen, Silacayoápam, 
 El Carmen, Doctor Mora, 
 El Carmen, Ocosingo, 
 El Carmen, San José Iturbide, 
 El Carmen, Misantla, 
 El Carmen, Jalisco, Encarnación de Díaz, 
 El Carmen, Uxpanapa, 
 El Carmen, Ixtapaluca, 
 El Carmen, Mapastepec, 
 El Carmen, Huimanguillo, 
 El Carmen, Topia, 
 El Carmen, Santiago Miahuatlán, 
 El Carmen, Hueypoxtla, 
 El Carmen (ort i Mexiko, Tabasco, Jalpa de Méndez, lat 18,35, long -93,07), 
 El Carmen (ort i Mexiko, Tabasco, Jalpa de Méndez, lat 18,22, long -93,10),

Nicaragua 

 Carlos Fonseca Amador, ort, Managua, 
 El Carmen (ö), Granada, 

Robotskapade Argentinaförgreningar